Basket Case (film), een horrorfilm uit 1982
Basket Case (single), een single van Green Day uit 1994
Basket Case (nummer), een nummer van Bastille uit 2017